FLW steht als Abkürzung für:
 Flughafen Flores (Azoren) (IATA-Code)
 Fernbedienbare Leichte Waffenstation von Krauss-Maffei Wegmann
 Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG in Bremen-Vegesack
 Freie Liste Wählergemeinschaft, siehe Wählergruppe
 Follows, following in der Luftfahrt, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/E–K#F

FLW